Slind ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Øyre Slind (* 1988), norwegische Skilangläuferin
 Kari Øyre Slind (* 1991), norwegische Skilangläuferin
 Silje Øyre Slind (* 1988), norwegische Skilangläuferin